Teymourian () ist der Familienname folgender Personen:

 Andranik Teymourian (* 1983), iranischer Fußballspieler
 Serjik Teymourian (1974–2020), iranischer Fußballspieler